Thapsia edulis är en flockblommig växtart som beskrevs av George Nicholson. Thapsia edulis ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
edulis